Ли́ка (Лиа́на) Алексе́евна Ни́фонтова (род. 5 марта 1963, Казань, СССР) — советская и российская актриса, народная артистка России (2005).

Биография 
Родилась в актёрской семье, с родителями переезжала во многие города. Отец — Алексей Симкович (1931—2017), мама работала в педагогическом отделе театра. В Тбилиси училась в хореографическом училище. Среднюю школу окончила в Ростове-на-Дону. Имеет еврейские корни по отцу и грузинские по матери.

Окончила Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина в 1984 году. С 1984 года служит в театре «Сатирикон».

Личная жизнь 
 Первый муж — Юрий Нифонтов (род. 1957), актёр, заслуженный артист РФ (2008).
 Второй муж — Сергей Урсуляк (род. 1958), режиссёр, сценарист, продюсер.
 Дочь — Дарья Урсуляк (род. 1989), окончила Театральный институт имени Щукина, актриса театра «Сатирикон».

Театральные работы

«Сатирикон» 
 «Лондон Шоу» (миссис Хигинс)
 «Чайка» (Полина Андреевна, Аркадина, Заречная)
 «Отелло» (Эмилия)
 «Что наша жизнь?» (Актриса)
 «Геркулес и Авгиевы конюшни» (Деянир)
 «Голый король» (Гувернантка) 
 «Мнимый больной» (Туанета)
 «Такие свободные бабочки» (Миссис Бейкер)
 «Хозяйка гостиницы» (Мирандолина)
 «Трёхгрошовая опера» (Дженни-Малина)
 «Гамлет» (Гертруда)
 «Слуги и снег» (Ориана)
 «Синьор Тодеро хозяин» (Фортуната)
 «Смешные деньги» (Джейн Перкинс)
 «Доходное место» (Кукушкина)
 «Деньги» (Фетинья Миронова)

Международный междисциплинарный проект «Вдумчивые чтения» 
 Брунгильда («История о Нибелунгах»)

Роли в кино 
 1993 — Русский регтайм — незнакомка
 1995 — Летние люди («Дачники») — Юлия
 1998 — Сочинение ко Дню Победы — Соня
 1999 — Такие свободные бабочки — Миссис Бейкер
 2002 — Неудача Пуаро — Каролина Шеппард
 2007 — Ликвидация — Нора
 2007 — Сеньор Тодеро хозяин — Фортуната
 2008 — Акмэ — Галина
 2009 — Исаев — Мария Николаевна Оленецкая
 2012 — Жизнь и судьба — Людмила Штрум
 2014 — Уходящая натура — Наталья, жена Кузьменко
 2015 — Тихий Дон — портниха
 2019 — Одесский пароход — Герта Яковлевна Лихтенштулер-Шпиллерштиль 
 2022 — Нереалити — Ирина Викторовна
 2023 — Раневская — Вера Марецкая

Примечания

Ссылки 
 Лика Нифонтова на сайте Рускино.ру

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Персоналии:Театр «Сатирикон»